Бекенов — казахская фамилия. Известные носители:
 Бекенов, Аманкул (род. 1939) — советский и казахстанский учёный-зоолог.
 Бекенов, Асхат Сакибеденович (род. 1965) — депутат Парламента Республики Казахстан IV и V созывов.
 Бекенов, Елжас (1892—1938) — казахский писатель, общественный деятель, литературный критик.
 Бекенов, Нурлан Жексембаевич — депутат Сената Парламента Казахстана.